Pedro Portocarrero ist der Name folgender Personen:

* Pedro Portocarrero (Bischof) († 1526), spanischer Geistlicher, Erzbischof von Granada 
 Pedro Portocarrero (Fußballspieler) (* 1977), kolumbianischer Fußballspieler
 Pedro Portocarrero y Guzmán (1640–1705), spanischer Geistlicher, Erzbischof von Tyrus